Den Titel Classical Electrodynamics (Klassische Elektrodynamik) tragen Lehrbücher
 von Walter Greiner
 von John David Jackson, siehe Classical Electrodynamics
 von Hans C. Ohanian
 von Julian Schwinger
 von Tung Tsang